Норт Хејвен има више значења:
 Норт Хејвен (Конектикат)
 Норт Хејвен (Њујорк)